standardní
 waltz
 tango
 valčík
 slowfox (Slow Foxtrot)
 quickstep

 latinskoamerické
 samba
 cha-cha
 rumba
 paso doble
 jive

Různé, které by se daly zařadit mezi společenské
 foxtrot
 polka
 flamenco
 salsa
 mambo
 Argentinské tango
 Uruguayské tango
 Finské tango
 two-step
 mazurka
 čardáš
 blues
 lindy hop
 balboa
 collegiate shag

Skupinové nebo sólové tance
 Břišní tanec
 Breakdance
 Step
 jazz dance
 Balet
 Výrazový tanec
 Moderna
 Hiphop
 Head bang
 street dance
 show dance
 jump style
 poppin
 lockin
Skupinové
 Čtverylka
 Česká beseda
 Kankán
 Country tance
Xaxado

Dělení podle doby vzniku:
 Gotické
 Barokní
 Renesanční
 Moderní

Etnické dělení tanců:
 Africké tance
 Indiánské tance
 Tance australských domorodců
 Orientální tance
 Irské tance

Další tance:
 Akrobatický rokenrol
 Krasobruslení
 Lidový tanec
 Scénický tanec